Elsa Di Gati (1962–) – giornalista e conduttrice televisiva italiana
Maurizio Di Gati (1966–) – collaboratore di giustizia italiano